Demeter Réka (Esztergom, 1991. szeptember 26. –) válogatott magyar labdarúgó, hátvéd. Jelenleg a Ferencvárosi TC labdarúgója.

Pályafutása

Klubcsapatban
2000-ben a Sárisápi Bányász csapatában kezdte a labdarúgást. 2006 és 2009 között a Ferencvárosban játszott. 2009 óta az MTK labdarúgója. 2011 őszén egy rövid ideig a spanyol UE L'Estartit csapatában szerepelt.

A válogatottban
2009 óta 42 alkalommal szerepelt a válogatottban.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13
 3.: 2008–09
 Magyar kupa
 győztes: 2010, 2013
 döntős: 2011

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 
 

1991-ben született személyek
Élő személyek
Esztergomiak
Magyar női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Ferencváros női labdarúgói
Az MTK női labdarúgói